Slovo důchod může znamenat:

v sociálním zabezpečení
 starobní důchod
 invalidní důchod
 vdovský a vdovecký důchod
 sirotčí důchod
 vojenský důchod

v pojišťovnictví
 soukromý důchod
 doživotní důchod

v ekonomii
 peněžní příjem pravidelné povahy (typicky mzda, výnos z majetku nebo transfer od státu)
 národní důchod, suma příjmů domácnosti za určité období na daném území

Externí odkazy